Placosphaerina är ett släkte av svampar. Placosphaerina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Placosphaerina